Klupci (Chorwacja)
 Klupci (Serbia)